Пречистенская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Пречистенская волость (Галичский уезд) — в составе Костромской губернии
 Пречистенская волость (Гжатский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Пречистенская волость (Любимский уезд) — в составе Ярославской губернии